Das Ringmaß beschreibt:

 Ein Hilfsmittel, mit dem Goldschmiede und Juweliere die Ringgröße ihrer Kunden feststellen, siehe  Ring (Schmuck)#Ringgrößen.
 Die Dicke von Zigarre, siehe Zigarre#Formen und Formate.